Limira puede referirse a:

Limira: ciudad del Asia Menor, en la Licia, país de los solymi. De ella todavía se conservan algunas ruinas.
Limira (mitología): fuente mitológica de Licia.